Dalen steht für:
 Dalen, Ort in Norwegen
 Dalen, Ort in der niederländischen Gemeinde Coevorden

Dalen oder Dalén ist der Familienname folgender Personen:
 Gustaf Dalén (1869–1937), schwedischer Ingenieur 
 Kurd Dalen (1884–1941), deutsch-jüdischer Industriejurist
 Robert Dalen (1844–1909), deutscher Verwaltungsjurist

Van Dalen, van Dalen oder von Dalen ist der Familienname folgender Personen:
 Benno van Dalen (* 1962) niederländischer Mathematik- und Astronomiehistoriker
 Cornelis van Dalen I., de Oude (* um 1602; † 1665), niederländischer Zeichner, Kupferstecher und Verleger von Druckgrafik in Amsterdam, siehe Cornelis van Dalen
 Cornelis van Dalen II., de Jonge (* 1638; † vor 9. September 1664), niederländischer Zeichner, Kupferstecher und Verleger von Druckgrafik in Amsterdam, siehe Cornelis van Dalen
 Deobold Van Dalen (1911–1995), amerikanischer Erziehungswissenschaftler
 Dirk van Dalen (* 1932), niederländischer Mathematiker
 Jan van Dalen (fl. 1632–1670), flämischer Maler
 Jeanine van Dalen (* 1986), niederländische Fußballspielerin
 Lambert von Dalen († 1558), Lübecker Kaufmann und Ratsherr
 Lucy Van Dalen (* 1988), neuseeländische Leichtathletin
 Peter van Dalen (* 1958), niederländischer Politiker

Siehe auch:
 Dahlen
 Daelen
 Dalin